Ладан — висушений сік деяких рослин.
 Ладан — смт Чернігівська область, Прилуцький район.

Персоналії 
 Ладан Павло Степанович
 Ладан Олександр Феодосійович